Polyxo (griechisch ) ist:

in der griechischen Mythologie:

 Polyxo (Hyade), eine der Hyaden
 Polyxo (Gattin des Nykteus), Mutter der Antiope
 Polyxo (Gattin des Tlepolemos), lässt die zu ihr geflohene Helena an einem Baum aufhängen
 Polyxo (Amme der Hypsipyle), veranlasste die freundliche Aufnahme der Argonauten auf Lemnos
 Polyxo (Tochter des Neilos), Gattin des Danaos

Außerdem:
 (308) Polyxo, ein Asteroid